Bumblebee kan syfta på:

 Bumblebee (film) – en kommande amerikansk science fiction-actionfilm
 Bumblebee (Transformers) – en figur i Transformers
 Bumblebee Man – en återkommande rollfigur i Simpsons

Personer
 Bumble Bee Slim (1905–1968), en amerikansk bluessångare och gitarrist